Niels Juel ist der Name folgender Personen:

* Niels Juel (1629–1697), dänischer Admiral

Niels Juel steht für:
 Niels-Juel-Klasse, eine Korvetten-Klasse der dänischen Marine
 Niels Juel (Schiff, 1923), ein  Kriegsschiff (Kreuzer, umklassifiziert zum Artillerieschiff) der dänischen Marine
 Niels Juel (F 354), ein Kriegsschiff (Korvette) der dänischen Marine
 Niels Juel (F 363), ein Kriegsschiff (Fregatte der Iver-Huitfeldt-Klasse) der dänischen Marine